Гай Азиний Поллион — римский полководец, государственный деятель, оратор, писатель, драматург, литературный критик, историк.

 Требеллий Поллион — один из авторов «Жизнеописаний Августов».

 Поллион — святой мученик Кибалайский.